Topolino e il Mistero del Cappellino Rosso (The Riddle Of The Red Hat)  è una storia a fumetti scritta probabilmente da Eleanor Packer e disegnata dal maestro Carl Barks. Questa è l'unica storia in cui Carl Barks disegna gli abitanti di Topolinia, su richiesta della Western Co..

Pubblicazioni statunitensi 

Four Color n.79 maggio 1945

Mickey and Donald n. 17 marzo 1990

Carl Barks Library n. 6 maggio 1990

Pubblicazioni italiane 
Su Albo d'Oro n. 64, Super Almanacco Paperino n. 8 e Paperino n. 124 la storia appare ricalcata da un albo americano, nonché ridotta a otto tavole e tre quarti.
Albi d'Oro n. 64, 28 luglio 1947
Super Almanacco Paperino n. 8, dicembre 1978
Albi di Paperino ANAF n. 62
Paperino  n. 124, ottobre 1990
Zio Paperone n. 63, dicembre 1994
Tesori n. 1, maggio 1998
La grande dinastia dei paperi n. 36, 2008

Trama 

Topolino riceve da una ragazza (che lui scambia per Minni a causa del suo cappello uguale a quello di quest'ultima) un pacchetto con all'interno un rubino, che dovrebbe consegnare ad un certo Harvey Whoosit, un miliardario truffatore.

Curiosità 

Per i disegni, Carl Barks si ispira alle strisce di Floyd Gottfredson che costituiscono Topolino e l'Illusionista, del 1941.

Collegamenti esterni 

Storie a fumetti di Topolino